Униве́р — разговорное название университета. Кроме того, слово «универ» может означать:
 «Универ» — российский комедийный телесериал.
 «Универ. Новая общага» — российский комедийный телесериал, продолжение телесериала «Универ».
  — украинская и российская инвестиционная компания.

См. также 
 «Универ-Локо» — украинская мини-футбольная команда из Харькова.